Мильман () — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Мильман, Адольф (сценический псевдоним — Адольф Мюльман, 1865—1938) — оперный певец (бас-баритон).
 Мильман, Адольф Израилевич (1886—1930) — русский художник, участник художественного объединения «Бубновый валет».
 Мильман, Аркадий (род. 1957) — израильский дипломат.
 Мильман, Виталий Давидович (род. 1939) — математик, сын Д. П. Мильмана.
 Мильман, Давид Пинхусович (1912—1982) — математик.
 Мильман, Дов (1919—2007) — израильский политик и дипломат.
 Мильман, Илья (род. 1936) — волейболист и гандбольный тренер.
 Мильман, Марк Владимирович (1910—1995) — музыкальный педагог, пианист и композитор, профессор кафедры камерного ансамбля и квартета Московской консерватории, племянник А. И. Мильмана.
 Мильман, Олег Ошеревич (род. 1938) — российский инженер.
 Мильман, Пьер Давидович (род. 1945) — математик, сын Д. П. Мильмана.
 Мильман, Семён Яковлевич (1902—?) — советский слесарь-инструментальщик, передовик производства, изготовивший первые в СССР искусственные хрусталики из пластмассы.
 Мильман, Софи (род. 1983) — канадская джазовая вокалистка родом из Уфы.
 Мильман, Якоб (Джейкоб, 1911—1991) — американский электротехник.
 Мильман-Кример, Рашель Марковна (1897—1976) — режиссёр и сценарист.

См. также 
 Мельман
 Мюльман